Nissen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aagot Nissen (1882–1978)m norsk skådespelare
 Anja Nissen (född 1995), dansk-australisk sångerska, låtskrivare, dansare och skådespelare
 Anne Grete Nissen (född 1946), dansk skådespelare
 Carl Nissen (1861–1945), svensk arkitekt, skådespelare och författare
 Carl-Fredrik Nissen (1877–1950), svensk ämbetsman
 Christopher (sångare) (född 1992), dansk popsångare
 Eli Nissen (1901–1998), norsk skådespelare
 Emil Nissen (1861–1929), dansk-svensk chokladfabrikant
 Erika Nissen (1845–1903), norsk pianist
 Fernanda Nissen (1863–1920), norsk politiker
 Georg Nicolaus von Nissen (1761–1826), dansk diplomat och författare
 Greta Nissen (1906–1988), norskamerikansk dansare och skådespelare
 Gudrun Nissen (1889–1940), dansk skådespelare, känd som Gudrun Houlberg
 Harald Nissen, flera personer
 Harald Nissen (filolog) (1910–1990), svensk filolog och skolman
 Harald Nissen (heraldiker) (född 1932), norsk bibliotekarie och heraldiker
 Hartvig Nissen (1815–1874), norsk skolman
 Heinrich Nissen (1839–1912), tysk arkeolog och historiker
 Helge Nissen  (1871–1926), dansk operasångare och skådespelare
 Henriette Nissen-Saloman (1819–1879), svensk operasångerska och sångpedagog, mezosopran
 Henrik Nissen (1848–1915), norsk arkitekt
 Karl Nissen (1879–1920), norsk pianist
 Klas Göran Nissén (född 1956), svensk medeldistanslöpare
 Knut Nissen (1893–1975), svensk jurist, justitieråd
 Kristian Nissen (1879–1968), norsk präst
 Mogens Jermiin Nissen (1906–1972), dansk poet, tonsättare och bibliotekarie
 Nikolai Nissen Paus (1877–1956), norsk kirurg
 Oscar Nissen (1843–1911), norsk läkare och socialpolitiker
 Per Schjelderup Nissen  (1844–1930), norsk militär och topograf
 Peter Norman Nissen (1871–1930), amerikansk-kanadensisk-brittisk ingenjör
 Rudolf Nissen (1841–1896), svensk sjöofficer
 Thorsten Nissen (1870–1941), svensk sjöofficer
 Tønder Nissen (1822–1882), norsk kyrkohistoriker

Se även 
 Egede-Nissen – efternamn

Danska efternamn
Norska efternamn